Рябовский сельсовет

Архангельская область 
 Рябовский сельсовет Ленского района

Волгоградская область 
 Рябовский сельсовет Алексеевского района

Ивановская область 
 Рябовский сельсовет Лухского района (упразднён в 2000-х)

Кировская область 
 Рябовский сельсовет Зуевского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Тюменская область 
 Рябовский сельсовет Викуловского района (упразднён в 2000-х)